Radkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Radkov (okres Jihlava)
 Radkov (okres Opava)
 Radkov (okres Svitavy)
 Radkov (okres Tábor)
 Radkov (okres Žďár nad Sázavou)